Ignacio Manuel Altamirano kan syfta på fyra orter namngivna efter Ignacio Manuel Altamirano:

Geografi

Mexiko 

 Ignacio Manuel Altamirano, Tamaulipas, El Mante, 
 Ignacio Manuel Altamirano, Puebla, Tlahuapan, 
 Ignacio Manuel Altamirano, Veracruz, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 
 Ignacio Manuel Altamirano, Oaxaca, Tlaxiaco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar